Stíhací závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2021 se konal v neděli 14. února jako druhý ženský závod v pokljuckém biatlonovém stadionu. Na trati 10 km jely závodnice pět dvoukilometrových okruhů s dvěma střelbami vleže a dvěma vstoje. Zahájení proběhlo ve 15.30 hodin středoevropského času. Do stíhacího závodu nastoupilo 60 nejlepších biatlonistek z úvodního sprintu.

Obhájkyní prvenství byla Italka Dorothea Wiererová, která po horším výsledku ze sprintu startovala s vyšším startovním číslem a dojela na čtvrté pozici.

Mistryní světa se stala 30letá norská biatlonistka a vítězka předcházejího sprintu Tiril Eckhoffová, která získala na probíhajícím šampionátu již třetí zlatou medaili ze třech závodů, do nichž nastoupila. Druhé místo obsadila Rakušanka Lisa Hauserová, pro kterou to byl první individuální a celkově druhý cenný kov v mistrovství světa v kariéře. Jako třetí dojela závodnice Francie Anaïs Chevalierová-Bouchetová, která navázala na stříbro ze sprintu.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2021